El término UTM puede referirse a:

Medidas y valores 
 Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator (del inglés Universal Transverse Mercator, UTM), sistema de coordenadas transversal de Mercator.
 Unidad Técnica de Masa (abreviado UTM), unidad utilizada para medir la masa.
 Unidad Tributaria Mensual (abreviado UTM), unidad de cuenta usada en Chile para efectos tributarios y de multas.

Universidades 
 Universidad Tecnológica de la Mixteca (abreviado UTM), universidad perteneciente al SUNEO, localizada en el estado de Oaxaca, México.
 Universidad Tecnológica de Morelia (abreviado UTM), universidad de nivel técnico superior ubicada en la capital del estado de Michoacán, México.
 Universidad Técnica de Manabí (abreviado UTM), universidad de nivel técnico superior ubicada en la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, Ecuador.
 Universidad Tecnológica Metropolitana (México) (abreviado UTM), universidad de nivel técnico superior ubicada en la capital de Yucatán, México.

Redes e informática 
 Unified Threat Management (abreviado UTM), dispositivo que permite la gestión unificada de amenazas.
 Urchin Tracker Module (abreviado UTM), módulo de análisis web.
 Parámetros UTM (por Urchin Tracker Module), parámetros utilizados en las URL para el análisis web.

Instituciones 
 Unidad de Tecnología Marina (abreviado UTM), centro de investigación del CSIC en España.

Siglas